Inganno, sinonimo di mistificazione, può riferirsi anche a:
Inganno (Decoy), film del 1946 diretto da Jack Bernhard
Inganno, film del 1952 diretto da Guido Brignone
Inganno (Pretense), episodio della terza stagione di Stargate SG-1
Inganno (Deception), romanzo del 1990 di Philip Roth

Pagine correlate
Inganni

Altri progetti